Simpson es un apellido patronímico de origen anglo-escocés del nombre de pila medieval 'Simme'. El registro público más antiguo del nombre fue en 1353 en Staffordshire, Midlands Occidentales región de Inglaterra. El apellido Simpson significa Hijo de Simme.  

Simpson puede referirse a:

Personas 
Alan Simpson, escritor británico (Galton and Simpson).
Albert B. Simpson, predicador canadiense, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera.
Ashlee Simpson, cantante estadounidense.
Adam Simpson, jugador del fútbol australiano.
Brian Simpson, exmiembro del parlamento europeo.
Casey Simpson, actor de televisión.
Charlie Simpson, miembro de la banda Fightstar.
Danny Simpson, jugador de fútbol inglés.
Donald Clarence Simpson, productor de películas.
Don Simpson, dibujante de caricaturas.
Derrick "Duckie" Simpson, músico reggae (Black Uhuru).
Edward Hugh Simpson,   estadístico británico (Paradoja de Simpson).
Enrique Simpson Baeza, contraalmirante de la Marina de Chile.
Ernest Aldrich Simpson, ejecutivo británico.
George Simpson:
George Simpson, administrador de la Compañía Bahía de Hudson, en Canadá.
George Simpson, corredor estadounidense.
George Simpson, Baron Simpson of Dunkeld, político británico.
George Gaylord Simpson, paleontólogo estadounidense.
Gerald Simpson, músico británico.
Henry Simpson, filósofo portugués.
Jack Simpson, futbolista inglés.
James Young Simpson, físico escocés.
Jane Simpson, futbolista neozelandesa.
Jeffrey Simpson, periodista canadiense.
Jessica Simpson, cantante estadounidense.
John Simpson, editor de la BBC.
John Simpson Kirkpatrick, conocido como Jack Simpson, héroe de guerra australiano.
Kenny Simpson, jugador de baloncesto estadounidense.
Matthew Simpson,obispo de la Iglesia Metodista Episcopal.
Mona Simpson, novelista estadounidense.
N.F. Simpson, (Norman F. Simpson), autor británico.
O.J. Simpson, exjugador de fútbol americano y actor.
Richard M. Simpson, exmiembro republicano de la cámara de representantes de Pensilvania.
Robert Simpson, fundador de las grandes tiendas.
Robert Simpson, compositor inglés.
Scott Simpson, poeta canadiense, comediante y activista por los derechos gay.
Scott Simpson (golfista), golfista estadounidense.
Sherone Simpson, atleta jamaiquino.
Steve Simpson:
Steve Simpson, rugbista australiano.
Steve Simpson, luchador profesional en Sudáfrica y Estados Unidos
Stephen Simpson, piloto de autos sudafricano.
Steve Simpson, pitcher de las ligas mayores.
Thomas Simpson, matemático inglés.
Tom Simpson, ciclista inglés.
Wallis Simpson, duquesa de Windsor.
William Hood Simpson, General estadounidense.

 Lugares Simpson, villa en Carolina del Norte, Estados Unidos.Simpson, ciudad en Kansas, Estados Unidos. Simpson, villa en Luisiana, Estados Unidos.Simpson, lugar designado por el censo en Pensilvania, Estados Unidos.Simpson, en Inglaterra.Río Simpson, en Chile.Fort Simpson, Territorios del Noroeste, Canadá.Desierto Simpson, en Australia.

 Personajes Abraham Simpson, personaje de ficción de la serie Los Simpson.Bart Simpson, personaje de ficción de la serie Los Simpson.Homer Simpson, personaje de ficción en la serie Los Simpson.Lisa Simpson, personaje de ficción en la serie Los Simpson.Maggie Simpson, personaje de ficción en la serie Los Simpson.Marge Simpson, personaje de ficción en la serie Los Simpson.Familia Simpson, los personajes de la serie.

 Universidades Simpson College, en Indianola, Iowa.Simpson University, en Redding, California.

 Otros Los Simpson, serie de televisión de dibujos animados. Galton and Simpson, guionistas.Simpson's, tienda canadiense.Paradoja de Simpson, estadística.Regla de Simpson, matemáticas.Índice de Simpson''', medida de diversidad.

Referencias